Vyjadřuje vztah mezi logickými proměnnými.
 součtový tvar
 součinový tvar

Součinový tvar 
V praxi je častěji používán.
Z pravdivostní tabulky se vyberou pouze ty řádky, které mají výsledek operace
rovný logické jedničce.
Z vybraných řádků se vytvoří logické součiny.Přičemž, je-li proměnná rovna 1 ⇒ bere se jako přímá (neneguje se).
Je-li logická proměnná rovna 0 ⇒ bere se jako nepřímá (nechá se znegovat).
Př: 
Z součinů provedeme součet. Tedy součet součinů.
Př: Y =

Součtový tvar 
V praxi se používá méně.
Z pravdivostní tabulky se vyberou pouze ty řádky, které mají výsledek operace
rovný logické nule.
Z vybraných řádků se vytvoří logické součty, přičemž, je-li proměnná rovna 1 ⇒ bere se jako nepřímá (neguje se).
Je-li logická proměnná rovna 0 ⇒ bere se jako přímá (neneguje se ).
Př: 
Z součtů provedeme součin. Tedy součin součtů.
Př: Y = 

Číslicová technika
Matematická logika